Elbow steht für:
 Elbow (Band), britische Rockband

Orte:
 Elbow (Saskatchewan), Dorf am Lake Diefenbaker, Kanada
 Elbow (Illinois), im Richland County
 Elbow (Texas), im Howard County

Siehe auch:
 Elbow Lake
 Elbow Peak, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Elbow Valley